Rose puede referirse a las siguientes personalidades:

•Park Rosé: es una cantante,modelo,bailarina y compositora sur coreana, miembro del grupo "BLACK PINK"

D. Rose (fl. 1966); abreviatura: D.Rose.
Dean Humboldt Rose (1878-1963); abreviatura: D.H.Rose. 
Francis park Rose (1921-2006), docente, botánico de campo, conservacionista y escritor inglés, cuya abreviatura es F.Rose. 
Hugh Rose (c. 1717-1792); abreviatura: H.Rose. 
Joseph Nelson Rose (1862-1928), botánico estadounidense, cuya abreviatura es Rose.
Lewis Samuel Rose (1893-1973); abreviatura: L.Rose. 
Maurice Rose; abreviatura: M.Rose.
Sharon L. Rose (fl. 1979); abreviatura: S.L.Rose.
Axl Rose, cantante, compositor y músico estadounidense, perteneciente a la banda de hard rock Guns N' Roses.
Derrick Rose, jugador estadounidense de baloncesto profesional, miembro del equipo Chicago Bulls.
Reginald Rose (1920 - 2002), dramaturgo y guionistas estadounidense.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes poblados o divisiones administrativas:
 Rose, municipio de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria (Italia).
 Rose, pueblo del condado de Wayne, en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Rose, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Mayes, en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).
 Rose, pueblo del condado de Waushara, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos).

También, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:
 Rose, personaje del manga y anime Bleach.
 Rose, personaje del videojuego Street Fighter.
 Rose Cuarzo ,personaje ficticio de la serie animada, Steven Universe de Cartoon Network 
 Rose, personaje de la serie de televisión Two and a Half Men.
 Rose Tyler, personaje de la serie Doctor Who.

Además, puede hacer referencia a:
 «Rose», primer sencillo de la cantante japonesa Anna Tsuchiya.
 Rose, banda de heavy metal cristiano.
 Rose, episodio de la primera temporada moderna de Doctor Who.